Pingu w Mieście – japońsko-brytyjski serial animowany dla dzieci. Jest kontynuacją serialu Pingu z 1986.

Fabuła 
Serial animowany opowiadający o przygodach ciekawego świata małego pingwina, który przeprowadza się z rodziną z małej wioski do dużego miasta.

Bohaterowie 
 Pingu – tytułowy mały pingwin białooki, który lubi się bawić. Znany jest ze swojego charakterystycznego „Nuti Nuti”.
 Mama – troszczy się o swojego synka, ale kiedy jest potrzeba zwraca mu uwagę.
 Tata – lubi się bawić z Pingu, ale gdy czasami jest zmęczony po pracy, nie ma na to ochoty.
 Pinga – malutka siostrzyczka Pingu. Kiedyś Pingu był o nią zazdrosny, a teraz świetnie się dogadują. Pinga nie lubi, kiedy starszy brat zabiera jej ukochaną zabawkę – niebieskiego króliczka.
 Robby – weddelka arktyczna, jeden z przyjaciół Pingu. Bardzo lubi się z nim bawić (i kraść mu rybki).
 Pingo – kiedyś wróg, dziś przyjaciel. Zarozumiały Pingo przechwalał się, że wygra zawody, ale gdy był w potrzasku, Pingu pomógł mu, chociaż meta była bardzo blisko. Czasami lubi się z nim podroczyć, ale jak przyjaciele to przyjaciele.
 Pingg – podobnie jak Pingo.
 Pingi – koleżanka Pingu. Najpierw pingwinek jej nie lubił, ale potem się zaprzyjaźnili. Podobno jest w nim zakochana.
 Dziadek – dobry nauczyciel muzyki, czasami odwiedza wnuczęta.
 Pengo – pingwin mały, który lubi Pingu.
 Pango – młodszy brat Penga.
 Inne Pingwiny – mieszkańcy miasta. Jednymi z nich są Pendra i Pen-Pen. Pendra to pingwin białobrewy, natomiast Pen-Pen to pingwin złotoczuby.

Lista odcinków 

Filmy o pingwinach
Seriale telewizyjne emitowane od 2017
Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Japońskie telewizyjne seriale animowane
Brytyjskie telewizyjne seriale dla dzieci i młodzieży
Japońskie telewizyjne seriale dla dzieci i młodzieży
Programy telewizji NHK